Tenisový turnaj ATP Delray Beach International Tennis Championships 2008 se konal ve dnech 11. až 17. února v americkém Delray Beach venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 411 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Delray Beach Open
Tenis v USA v roce 2008
ATP Tour 2008